A Sagrada Família foi um grupo musical formado por Luiz Eça, Nelson Angelo, Naná Vasconcelos, Maurício Maestro, Gegê, Ion Muniz, Cláudio Roditi, Zeca do Trombone, Bill Voguel, Joyce, Rose, Carminha e Angela.

Discografia
Luiz Eça e La Familia Sagrada		

Grupos musicais
Bandas de música popular brasileira